De lijst van Champ Car- en IndyCar-winnaars is een lijst van autocoureurs die één of meer races hebben gewonnen in het formuleracing-kampioenschap dat voornamelijk in de Verenigde Staten gehouden wordt en dat voor de huidige IndyCar Series vier andere kampioenschappen en organisatoren kende.

Overzicht
 Het kampioenschap georganiseerd door de AAA van 1902 tot 1955, ook wel Championship Car of Nationaal kampioenschap genoemd.
 Het kampioenschap georganiseerd door de USAC van 1956 tot 1978 en in beperkte mate van 1979 tot 1995, ook wel Championship Car of Nationaal kampioenschap genoemd.
 Het Champ Car kampioenschap georganiseerd door de CART van 1979 tot 2003.
 Het Champ Car kampioenschap georganiseerd door de CCWS van 2004 tot 2007.
 De IndyCar Series van 1996, gestart als concurrerend kampioenschap onder de naam Indy Racing League, vanaf 2003 officieel onder de naam IndyCar Series en vanaf 2008 als enig overblijvend kampioenschap na het faillissement van de CCWS.

Lijst van winnaars
De lijst is bijgewerkt tot 11 september 2022.
 Actief rijder.

Champ Car en IndyCar winnaars
Champ Car
Indy Racing League